

Sciences et techniques 
 Sycamore est un processeur quantique développé par Google.
 le nom « sycamore » est un synonyme de « sycomore », qui désigne différentes espèces d'arbres.

Toponyme 

 Sycamore, une localité du comté d'Allendale en Caroline du Sud ;
 Sycamore, une localité, chef-lieu du comté de DeKalb dans l'Illinois ;
 Sycamore, une localité de l'État de Géorgie ;
 Sycamore, une ville située au Kentucky ;
 Sycamore, une localité de l'État de l'Ohio ;
 Sycamore, une census-designated place située en Oklahoma, dans le comté de Delaware ;
 Sycamore, une census-designated place située en Oklahoma, dans le comté de Sequoyah.